Уржу́мка:

 Уржумка (приток Вятки) — река в Марий Эл и Кировской области.
 Уржумка (приток Волги) — река в Марий Эл.
 Уржумка (приток Быстрой) — река в Сахалинской области.
 Уржумка — железнодорожная станция ЮУЖД в Челябинской области.
 Уржумка — деревня в Звениговском районе Марий Эл.
 Уржумка — посёлок, включён в черту города Златоуста в мае 1943 года.

См. также 
 Уржум